Compétition équilibrée, où les chances des deux camps sont égales : les jeux sont ouverts
 Aux échecs, ouverture débutant par les coups 1. e4 e5 : début ouvert
 Toujours aux échecs, position ou les lignes (rangées, colonnes, diagonales) sont faiblement ou pas du tout obstruées par des pièces : position ouverte.